Одиночный приз среди мужчин на Уимблдонском турнире разыгрывается с 1877 года. С 1878 по 1921 год турнир состоял из двух частей — регулярного челлендж-раунда и финального матча, где играл прошлогодний чемпион, если он изъявлял желание защищать титул, и победитель челлендж-раунда.

Турнир не проводился в 1915-18, 1940-45, 2020 годах.

Список финальных матчей

Открытая эра

Любительская эра

Первые турниры

Ссылки 
 Список финалов на официальном сайте турнира

Победители Уимблдонского турнира
Международные турниры